Naoki Maeda ist der Name folgender Personen:

* Naoki Maeda (Komponist) (* 1969), japanischer Musiker und Komponist
 Naoki Maeda (Footballspieler) (* 1985), japanischer American-Football-Spieler
 Naoki Maeda (Fußballspieler, 1994) (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Naoki Maeda (Fußballspieler, 1996) (* 1996), japanischer Fußballspieler